Ngawa puede referirse a :

Poblaciones en Sichuan, China

Ngawa, prefectura autónoma 
Ngawa, condado 
Ngawa, pueblo.

Animales

Ngawa,  especie de peces de la familia de los Cyprinidae en el orden de los Cypriniformes.